Гастон Гаудио је освојио турнир. У финалу је победио Гиљерма Корију резултатом 0-6, 3-6, 6-4, 6-1, 8-6.

Носиоци 

  Роџер Федерер (треће коло)
  Енди Родик (друго коло)
  Гиљермо Корија (финалиста)
  Хуан Карлос Фереро (друго коло)
  Карлос Моја (четвртфиналиста)
  Андре Агаси (прво коло)
  Рајнер Шитлер (прво коло)
  Давид Налбандијан (полуфиналиста)
  Тим Хенман (полуфиналиста)
  Себастијан Грожан (друго коло)
  Николас Масу (треће коло)
  Лејтон Хјуит (четвртфиналиста)
  Парадорн Сричапан (друго коло)
  Јиржи Новак (друго коло)
  Шенг Схалкен (повукао се пре почетка турнира)
  Фернандо Гонзалез (прво коло)

<ol start="17">
  Томи Робредо (четврто коло)
  Марк Филипусис (прво коло)
  Мартин Веркерк (треће коло)
  Марат Сафин (четврто коло)
  Андреј Павел (друго коло)
  Хуан Игнасио Чела (четвртфиналиста)
  Фелисијано Лопез (четврто коло)
  Јонас Бјеркман (друго коло)
  Иван Љубичић (друго коло)
  Алберт Коста (треће коло)
  Винсент Спејдија (друго коло)
  Густаво Киртен (четвртфиналиста)
  Макс Мирни (прво коло)
  Маријано Забалета (друго коло)
  Доминик Хрбати (друго коло)
  Арно Клеман (прво коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Француске у тенису 2004.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно